Miejscowości w USA:
 Muscoda – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Muscoda – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Muscoda (ang. Muscoda Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant